Buena suerte hace referencia a varios artículos:

Expresión
 «¡buena suerte!», expresión coloquial utilizada para desear a otra persona que obtenga resultados favorables en una actividad ―ya sea atribuyéndolos a la superstición (mediante objetos simbólicos, amuletos, herraduras, ofrendas o rezos a un dios o santo) o al azar―.

Música
 Buena suerte (1991) primer álbum de estudio de la banda hispano-argentina de rock Los Rodríguez.
 Buena suerte... Hasta siempre (2001), séptimo álbum de estudio de la banda uruguaya de rock Buitres Después de la Una.

Cine y televisión
 Good Luck Charlie, It's Christmas! o ¡Buena suerte, Charlie! Un viaje de película (en España) o Buena suerte, Charlie: ¡es Navidad! (en Hispanoamérica), película de 2011 basada en la serie Good Luck Charlie!.
 Good Luck!! (¡¡Buena suerte!!), drama japonés de 2003.
 Good Luck, Charlie! o ¡Buena suerte, Charlie! (2010-2014), serie de televisión estadounidense, de Disney Channel.